Des partis politiques de plusieurs pays se nomment Parti du centre ou Parti centriste :
 Parti du centre d'Estonie en Estonie ;
 Parti du centre en Finlande ;
 Parti du centre aux îles Féroé ;
 Parti du centre au Groenland ;
 Parti du centre en Islande ;
 Parti du centre en Israël ;
 Parti centriste à Nauru ;
 Parti du centre en Norvège ;
 Parti du centre aux Pays-Bas ;
 Parti du centre en Pologne ;
 Parti du centre en Suède ;
 Parti du centre, un ancien parti en Allemagne ;
 Parti du centre, un parti ancien en Irlande.